A edição da Taça de Portugal de Basquetebol Feminino referente à época de 2008/2009 decorreu entre 1 de Novembro de 2008 - 1ª Eliminatória - e 22 de Março de 2009, data em que se disputou a final a qual teve lugar na Arena Évora - CAMP1, O Olivais Futebol Clube Coimbra conquistou à sua 1ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol Feminino 2008/2009

8 Avos de Final

A Partir das meias-finais todos os jogos foram disputados na Arena Évora - CAMP1, (Final 4).

3ª Eliminatória

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2369&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

<noinclude>